Urmet ist der Familienname folgender Personen:
 Jaak Urmet (Wimberg; *1979), estnischer Schriftsteller, Kritiker und Kinderbuchautor

Urmet ist der  Name folgender Unternehmen:
 Urmet (Unternehmen), italienische Firmengruppe, die Haustechnik entwickelt und vertreibt